Marino Pole (Blagoevgrad), een dorp in de gemeente Petritsj, oblast Blagoevgrad, Bulgarije
Marino Pole (Plovdiv), een dorp in de gemeente Karlovo, oblast Plovdiv, Bulgarije